Сильнейшие швейцарские шахматисты в 1-й половине XX века; братья. Музыканты.
 Ионер, Ханс (1889—1975) — Международный мастер (1950), проблемист. Профессор консерватории в Цюрихе. 12-кратный чемпион Швейцарии (1908—1950).
 Ионер, Пауль (1887—1938) — 6-кратный чемпион страны (1908—1932).